Крысиная блоха может означать

 Крысиная блоха — название европейской крысиной блохи ()
 Крысиная блоха — название южной крысиная блохи ()